The Book of Unwritten Tales 2 — комедийная графическая приключенческая игра в жанре point-and-click разработанная немецкой компанией King Art Games, продолжение игры Книга Ненаписанных Историй и изданная компанией Nordic Games 20 февраля 2015 года для платформ Linux, Microsoft Windows и OS X. Издание для платформ PlayStation 4 и Xbox One вышло 18 сентября 2015 года, для Nintendo Switch 5 февраля 2019 года.

Сюжет 
Четыре протагониста: Вильбур — начинающий полурослик-маг, Нейт — самовлюблённый пират, Айводора — эльфийская принцесса и пушистое инопланетное существо, известное как «Чудо», попадают в приключение в фэнтези-мире именуемом Авентазия. Волшебная сила, заключенная в могущественной волшебной палочке, превращает обычные вещи в слишком розово-милые. Ещё бы, ведь палочка находится в руках маленькой девочки, которая просто обожает сказки, тортики и разную милоту!
Четыре храбрых героя объединяются, чтобы спасти Авентазию от этих странных трансформаций и получить ответы на некоторые странные вопросы, которые появляются у них в процессе игры.

Персонажи

Разработка 
Английский текст и озвучивание персонажей выполнила компания OMUK. Игра была профинансирована с помощью краудфандинга на Kickstarter. До официального релиза, игра была запущена в раннем доступе на Steam. Игровой трейлер дразнил в видеоигре монетизацию стратегии, такие как free-to-play и микроплатежи.

Отзывы 
Книга Ненаписанных Историй 2 получила положительные отзывы критиков. Игра получила 81,78 % от GameRankings и 83/100 баллов от Metacritic. Game Revolution отметил: «Стоит ли покупать Книгу Ненаписанных Историй 2? Определённо! Хотя эта часть игры не добавляет особенных новшеств в серию, но Книга Ненаписанных Историй 2 более сложна и доработана чем её предшественник.» Hardcore Gamer: «Если вы любите point-and-click приключения, Книга Ненаписанных Историй 2 это возможно то, что вы хотели и даже больше. Потрясающая (и умная) графика, полное музыкальное сопровождение и первоклассное озвучивание, по качеству не имеющее себе равных, и игра также содержит литературную нарезку.» PC World утверждает что оформление игры превосходно, но графика и звуковое сопровождение недоработанные. Он заявляет: «Книга Ненаписанных Историй 2 это напоминание о том, что Telltale может узурпировать приключенческий жанр игр, но большая часть традиций point-and-click всё ещё может быть воссоздана.»

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2015 года
Незавершённые статьи о квестах
Квесты
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Игры для Linux
Игры для macOS
Квесты Point-and-click
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Германии
Игры для Windows
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Компьютерные игры, разработанные King Art Games